Rick Strom est un nom pouvant désigner:

 (né en 1965), quart-arrière américain au football américain
, producteur américain de musique électronique

Voir aussi

Strom, Rick